Celso Golmayo Torriente – scacchista spagnolo di origine cubana
 Idel Torriente – pugile cubano
 Manuel Golmayo de la Torriente – scacchista spagnolo di origine cubana
 Nelson Loyola Torriente – ex schermidore cubano
 Wilfredo Loyola Torriente – ex schermidore cubano naturalizzato italiano